Die Athens Trophy 1986 war ein Damen-Tennisturnier in Athen. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 15. bis 21. September 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Athen